Квит может означать:

 Квит — плодовое дерево, то же, что айва.
 Квит, Сергей Миронович (род. 1965) — украинский журналист и политик.